Bezsenność – subiektywne zaburzenia związane z trudnościami w zasypianiu
 Bezsenność – książka Stanisława Lema
 Bezsenność – książka Stephena Kinga
 Bezsenność – film Christophera Nolana
 Bezsenność – album polskiego rapera Rudego MRW